Бронкхорст (нидерл.: Bronkhorst) — многозначный термин:

Дворянский род
  — европейский дворянский род.

Персоналии
 Бронкхорст, Джованни ван — нидерландский футболист, защитник и полузащитник.
 Бронкхорст, Питер фон (1588—1661) — голландский живописец.
 Бронкхорст, Ян Герритс ван (1603—1661) — голландский живописец и гравёр. 

Топоним
 Бронкхорст — город в нидерландской провинции Гелдерланд.
 Бронкхорст — община в провинции Гелдерланд (Нидерланды).

Примечания